El Archiduque Carlos Alberto de Austria-Teschen (Karl Albrecht Nikolaus Leo Gratianus von Österreich, después Karl Albrecht Habsburg-Lothringen, desde 1919 Karol Olbracht Habsburg-Lotaryński; Pula, 18 de diciembre de 1888 - Östervik, cerca de Estocolmo, 17 de marzo de 1951) fue un oficial militar austríaco, miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena.

Primeros años y carrera 
Era un archiduque austríaco, el mayor de los hijos varones del Archiduque Charlos Esteban y la Archiduquesa María Teresa de Austria-Toscana.

Era terrateniente en Żywiec, coronel de artillería en ambos en el Ejército Imperial austrohúngaro (caballería) y en el Ejército polaco, y era el 1175.º caballero de la Orden del Toisón de Oro (en 1910).

En 1918 y de nuevo en 1939 se hizo voluntario en el Ejército polaco. Luchó en la guerra polaco-soviética. En 1920, comandó la fortaleza de Grudziądz. Durante la ocupación alemana de Polonia, se declaró de nacionalidad polaca y rechazó firmar el Volksliste. Fue encarcelado en noviembre de 1939, retenido en Cieszyn y torturado por la Gestapo. Su esposa fue internada en Wisła. Abandonó la prisión ciego de un ojo y parcialmente paralizado. En octubre de 1942, Alberto y su familia fueron enviados a un campo de trabajos en Strausberg. Tras la liberación, se trasladó a Cracovia y después a Suecia. Sus fincas fueron confiscadas en 1939 por los invasores alemanes, y de nuevo en 1945 por la República Popular de Polonia.

Familia e hijos 
El 8 de noviembre de 1920 contrajo matrimonio morganático con Alicia Isabel Ankarcrona (nacida en Tullgarn, cerca de Trosa, 18 de diciembre de 1889 y fallecida en Saltsjöbaden, cerca de Estocolmo, 27 de noviembre de 1985) en el castillo de Żywiec, en Polonia. Ella era hija de Oscar Carl Gustav Ankarcrona y de su esposa, Anna Carleson. El jefe de la Casa de Habsburgo-Lorena acordó concederle el título hereditario de "Princesa de Altenburg" el 15 de diciembre de 1949.

Sus hijos fueron:

 Príncipe Carlos Esteban de Altenburg (Balice, Polonia, 29 de octubre de 1921 - Estocolmo, 20 de junio de 2018); desposó en Ginebra, Suiza, el 18 de septiembre de 1952 a su prima hermana, María Luisa Victoria Catalina Isabel af Petersens (Estocolmo, 4 de noviembre de 1910 - Östervik, Suecia, 27 de mayo de 1998), y tuvo descendencia:
 Princesa María Cristina de Altenburg (n. Estocolmo, 21 de abril del 1953), soltera y sin descendencia.
 Príncipe Carlos Alberto de Altenburg (Estocolmo, 24 de octubre de 1956 - Zürich, 26 de mayo de 1957).
 Princesa María Cristina de Altenburg (Żywiec, 8 de diciembre de 1923 - 2 de octubre de 2012, Żywiec), soltera y sin descendencia.
 Príncipe Carlos Alberto de Altenburg (Żywiec, 4 de agosto de 1926 - 19 de diciembre de 1928)
 Princesa Renata de Altenburg (n. Żywiec, 13 de abril de 1931), desposó en Estocolmo el 26 de junio de 1957 al diplomático español Eduardo de Zulueta y Dato (n. París, Francia, 4 de diciembre de 1923), y tuvo descendencia.

Ancestros

Honores 
 Orden Polonia Restituta
 Cruz del Valor

Referencias 

Nacidos en Pula
Casa de Habsburgo-Lorena
Nobleza de Polonia
Personas de la guerra polaco-soviética
Militares austrohúngaros de la Primera Guerra Mundial
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Militares de Polonia del siglo XX
Príncipes de Austria
Coroneles